

Geografia

 Scholes – area della City of Leeds
 Scholes – paese del South Yorkshire

Persone
Myron Scholes – economista canadese
Paul Scholes – calciatore inglese